Schachow ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Nikolajewitsch Schachow (1894–1971), russisch-sowjetischer Geologe und Hochschullehrer
 Jewhen Schachow (* 1962), sowjetisch-ukrainischer Fußballspieler
 Michail Afanassjewitsch Schachow (1931–2018), sowjetisch-ukrainischer Ringer